Сарысу:

 Сарысу — река в Казахстане.
 Сарысу — река в Крыму.
 Сарысу — озеро в Имишлинском и Сабирабадском районах Азербайджана.
 Сарысу — село в Бейлаганском районе Азербайджана.
 Сарысу — село в Гёйгельском районе Азербайджана.
 Сарысу — село в Имишлинском районе Азербайджана.

См. также 
 Сары-Су (значения)
 Царица (приток Волги)